Пєсков — російське прізвище. Відомі носії:

 Пєсков Василь Михайлович (1930–2013) — радянський журналіст.
 Пєсков Віталій Вікторович (1944—2002) — радянський і російський художник-карикатурист, мультиплікатор, гуморист.
 Пєсков Дмитро Сергійович (*1967) — російський чиновник, прес-секретар Путіна/
 Пєсков Євген Віталійович (*1981) — український футболіст/
 Пєсков Олександр Васильович (*1965)— популярний російський актор театру і кіно.
російські прізвища